Существуют две железнодорожные станции с таким названием:
 Лермонтовский — станция в городе Пятигорск, Ставропольский край, Россия.
 Лермонтовский (РЗД) — станция в Каменском районе Пензенской области России.
 Примечания